Mariolle est un patronyme porté notamment par :
 Dominique Gaye Mariolle (1767-1818), militaire français ;
 Jean Mariolle (1927-2003), auteur de roman policier français ;
 Mathieu Mariolle (1978-), scénariste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français